Árpád Fazekas – calciatore ungherese
László Fazekas – calciatore ungherese
Nick Fazekas – cestista statunitense
Róbert Fazekas – atleta ungherese
Julia Fazekas – assassina seriale ungherese
Tibor Fazekas – pallanuotista ungherese